Hôtel du Palais dénommée Villa Eugénie jusqu'en 1881, hôtel situé à Biarritz.
 Villa Eugénie, maison monument historique situé à Saint-Cloud.